

Botanica
 Aglio rosso di Nubia
 Aglio rosso di Sulmona

Voci correlate
 Aglio nero